183-й истребительный авиационный полк (183-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 

За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 183-й истребительный авиационный полк;
 150-й гвардейский истребительный авиационный полк;
 150-й гвардейский истребительный авиационный Краснознамённый полк;
 150-й гвардейский истребительный авиационный Братиславский Краснознамённый полк;
 Полевая почта 65232.

Создание полка 
183-й истребительный авиационный полк начал своё формирование 10 мая 1941 года в Западном Особом военном округе (г. Вилейка) на основании приказа НКО СССР и закончил своё формирование 29 августа 1941 года в Московском военном округе (аэр. Дягилево) при 1-й Высшей школе штурманов ВВС КА на самолётах МиГ-3.

Переименование полка 
183-й истребительный авиационный полк за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм на основании Приказа НКО СССР 2 июля 1944 года преобразован в 150-й гвардейский истребительный авиационный полк.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 13 сентября 1941 года по 18 марта 1942 года, всего — 186 дней
 с 13 июля 1942 года по 22 сентября 1942 года, всего — 71 день
 с 11 февраля 1943 года по 02 июля 1944 года, всего — 507 дней
Всего — 764 дня

Командиры полка 
 майор, подполковник Хирный Александр Васильевич (погиб), 10.05.1941 — 19.03.1943
 майор, подполковник Обозненко Андрей Александрович, 20.03.1943 — 28.11.1944

В составе соединений и объединений

Участие в операциях и битвах 
Великая Отечественная война (1941—1944):
 Киевско-Прилуцкая оборонительная операция — с 13 сентября 1941 года по 26 сентября 1941 года
 Большекрепинская наступательная операция — с 17 ноября 1941 года по 23 ноября 1941 года
 Наступательная операция по освобождению Ростова — с 27 ноября 1941 года по 2 декабря 1941 года
 Барвенково-Лозовская операция — с 18 января 1942 года по 31 января 1942 года
 ПВО объектов Юго-Западного фронта — с 6 июля 1942 года по 12 июля 1942 года
 Сталинградская битва — с 17 июля 1942 года по 24 сентября 1942 года
 Харьковская наступательная операция — с 19 февраля 1943 года по 14 марта 1943 года.
 Харьковская оборонительная операция — с 4 марта 1943 года по 25 марта 1943 года.
 Курская стратегическая оборонительная операция — с 5 июля 1943 года по 12 июля 1943 года.
 Белгородско-Харьковская операция — с 3 августа 1943 года по 23 августа 1943 года.
 Черниговско-Припятская операция — с 26 августа 1943 года по 30 сентября 1943 года.
 Кировоградская операция — с 5 января 1944 года по 16 января 1944 года.
 Корсунь-Шевченковская операция — с 24 января 1944 года по 17 февраля 1944 года.
 Уманско-Ботошанская операция — с 5 марта 1944 года по 17 апреля 1944 года

Герои Советского Союза 
  Баранов Михаил Дмитриевич, старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 183-го истребительного авиационного полка 269-й истребительной авиационной дивизии 8-й воздушной армии 12 августа 1942 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 578
  Леонов Николай Иванович, старший лейтенант, командир эскадрильи 183-го истребительного авиационного полка 294-й истребительной авиационной дивизии 4-го истребительного авиационного корпуса 5-й воздушной армии 13 апреля 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1450
  Юдин Алексей Сергеевич, капитан, командир эскадрильи 183-го истребительного авиационного полка 294-й истребительной авиационной дивизии 4-го истребительного авиационного корпуса 2-й воздушной армии 28 сентября 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно

Статистика боевых действий 
Всего за 1941—1943 годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Самолёты на вооружении

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Фотографии самолётов и лётчиков 183-го иап
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году
Участники Воронежско-Харьковской наступательной операции